Pagani (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno
Pagani (Nardò), een dorp in de Italiaanse gemeente Nardò, provincie Lecce
Horacio Pagani, een Argentijnse auto-ontwerper
Pagani Automobili, een automerk, opgericht door Horacio Pagani
Pagani Composite Research een onderzoeksbedrijf, opgericht door Horacio Pagani